(5471) Tunguska – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 2K22 Tunguska – radziecki samobieżny artyleryjsko-rakietowy system przeciwlotniczy
 Katastrofa tunguska

Zobacz też 
 Podkamienna Tunguzka – rzeka w Rosji
 Dolna Tunguzka – rzeka w Rosji